Жоакин Жерману Пинту Машаду Коррейя да Силва (, , Мирагайа, Португалия — , Порту, Португалия) — португальский учёный и государственный деятель, губернатор Макао (1986—1987).

Биография 

 1969 г. — член португальского парламента от либеральных сил,
 1974 г. — член Социал-демократической партии (СДП), с 1978 г. — член Национального совета СДП,
 1984—1985 гг. — государственный секретарь Португалии по вопросам высшего образования,
 1986—1987 гг. — губернатор Макао.

В 2005 г. входил в комитет по поддержку Анибала Каваку Силва на пост президента Португалии.

Получил медицинское образование, являлся профессором медицинского факультета Университета Порту. В 2001—2007 гг. — директор Школы медицины при Университете Минью.

Источники 

http://bairrodooriente.blogspot.com/2011/03/morreu-pinto-machado.html

Члены Социал-демократической партии (Португалия)
Губернаторы Макао
Кавалеры Большого креста ордена Инфанта дона Энрике